Organ (von altgriechisch organon „Werkzeug“) steht für:

 Organ (Biologie), Körperteil oder funktionelle Gewebeeinheit
 Organ (Recht), natürliche Person oder Personengruppe, die für eine juristische Person handelt

Werktitel:
 Das Organ, deutsche Zeitschrift für den Bereich Varieté und Circus (1946–1998)
 Organ (Film), japanischer Horrorfilm von Kei Fujiwara (1996)
 Organ – Journal für die Orgel,  Musikzeitschrift (ab 1998)

Geografie:
 Organ (Hautes-Pyrénées), Kommune im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich
 Organ Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Person:
 Joseph Organ (1891–1966), US-amerikanischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Staatsorgan
 Zentralorgan (Verbandszeitschrift)
 Parteiorgan (Begriffsklärung)